Пол Эдвард Тейтум (; 1955—1996) — американский бизнесмен, один из совладельцев московской гостиницы «Рэдиссон-Славянская», убийство которого 3 ноября 1996 года наделало много шума в СМИ.

Биография 
Родился 2 апреля 1955 года в городе Эдмонде, Оклахома, США.

В 1985 году приехал в СССР для создания своего бизнеса в новых условиях страны. Был знаком с президентами Горбачёвым и Ельциным.

Одним из направлений деятельности Тейтума был гостиничный бизнес. В Москве совместно с Умаром Джабраиловым владел отелями, среди которых был «Рэдиссон Славянская».

В середине 1996 года Тейтум обвинял Джабраилова в том, что тот угрожал его убить, чтобы вывести из состава учредителей совместного предприятия «Интурист-РедАмер Гостиница и деловой центр» (Джабраилов был заместителем гендиректора в этой компании).

Тейтум был убит 3 ноября 1996 года из автомата в подземном переходе у Киевского вокзала.

Поскольку родственники Пола не забрали его тело из России, бизнесмен был похоронен в Москве на Кунцевском кладбище (10-й участок). Все хлопоты по погребению взяла на себя его подруга Наталья Бокадорова.

Примечания

Ссылки 
 ПОЛ ТЕЙТУМ
 Paul Edward Tatum

Предприниматели США
Застреленные в Москве
Похороненные на Кунцевском кладбище